Bergh steht für:
 Bergh (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Land von dem Bergh, Reichsgrafschaft im Burgundischen Reichskreis
 Museum Mayer van den Bergh, Kunstmuseum in Antwerpen

Orte:
 Bergh (Gelderland), Gemeinde in der Provinz Gelderland

astronomische Objekte:
 (4230) van den Bergh, Asteroid des Hauptgürtels
 van den Bergh 142, Reflexionsnebel, siehe Elefantenrüsselnebel
 Van den Bergh (Mondkrater), Mondkrater

Siehe auch:
 Berg (Begriffsklärung)